Scalable Coherent Interconnect, он же - Scalable Coherent Interface — сетевой интерфейс, используемая для построения компьютерных кластеров.
 SCI — Slavonic Channel International, международный украинский телеканал.
 Sierra's Creative Interpreter (, SCI) — игровой движок, разработанный в Sierra On-Line.
 Science Citation Index — индекс цитирования научных статей.
 Subscriber Controlled Input — запросы абонента для управления ДВО в коммутационном оборудовании LTE: заказ, проверка и отмена ДВО.